

Patronyme
 Gian Maria Volonté (1933-1994), acteur italien ;
 Claudio Volonté (1934-1977), frère du précédent, acteur italien ;
 Luca Volontè (1966-), personnalité politique italienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme